Ciudad Sandino kan syfta på följande platser:

Kuba 

 Sandino, ort, Provincia de Pinar del Río,

Nicaragua 

 Ciudad Sandino (ort i Nueva Segovia), 
 Ciudad Sandino, ort, Managua,